|-
| 133201 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133202 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133203 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133204 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133205 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133206 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133207 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133208 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133209 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133210 - ||  || 25 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 133211 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133212 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133213 - ||  || 26 august 2003 || Črni Vrh || 
|-
| 133214 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133215 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133216 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133217 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133218 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133219 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133220 - ||  || 25 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 133221 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133222 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133223 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133224 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133225 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133226 - ||  || 27 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133227 - ||  || 29 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133228 - ||  || 31 august 2003 ||  || 
|-
| 133229 - ||  || 28 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133230 - ||  || 28 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133231 - ||  || 31 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133232 - ||  || 31 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133233 - ||  || 30 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133234 - ||  || 31 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133235 - ||  || 30 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133236 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133237 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133238 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133239 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133240 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133241 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133242 - ||  || 31 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133243 Essen ||  || 2 septembrie 2003 || Essen || Essen
|-
| 133244 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133245 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133246 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133247 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133248 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133249 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133250 Rubik ||  || 5 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133251 - ||  || 4 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133252 - ||  || 8 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133253 - ||  || 14 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133254 - ||  || 15 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133255 - ||  || 14 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133256 - ||  || 15 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133257 - ||  || 15 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133258 - ||  || 15 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133259 - ||  || 15 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133260 - ||  || 13 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133261 - ||  || 14 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133262 - ||  || 3 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133263 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133264 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133265 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133266 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133267 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133268 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133269 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133270 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133271 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133272 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133273 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133274 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133275 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133276 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133277 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133278 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133279 - ||  || 18 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133280 Bryleen ||  || 18 septembrie 2003 || Wrightwood || 
|-
| 133281 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133282 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133283 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133284 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133285 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133286 - ||  || 17 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133287 - ||  || 17 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133288 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133289 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133290 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133291 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133292 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133293 Andrushivka ||  || 18 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133294 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133295 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133296 Federicotosi ||  || 19 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133297 - ||  || 19 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133298 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133299 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133300 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-